

Toponymes

Communes 
Randon est une des 8 baronnies du Gévaudan, ainsi plusieurs communes portent ce nom :
 Arzenc-de-Randon
 Châteauneuf-de-Randon
 Rieutort-de-Randon

Montagnes 
 Signal de Randon
 Truc de Randon

Patronyme 

 Gabriel Randon (de Saint-Amand) (1867-1933), écrivain, connu sous le pseudonyme de Jehan-Rictus
 Jacques Louis Randon (1795-1871), militaire et homme politique français
 Gilbert Randon (1811-1884), caricaturiste français.
 Geneviève-Françoise Randon de Malboissière (1746-1766), femme de lettres française
 Lucile Randon (1904-2023), religieuse et supercentenaire française, morte à 118 ans.

Patronyme français